USS Aeolus je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Aeolus (1917) 
 USS Aeolus (AKA-47)